Bovio ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Bovio († 1646), italienischer römisch-katholischer Geistlicher und Bischof von Sarsina
 Giovanni Bovio (1837–1903), italienischer Philosoph und Politiker
 Giovanni Antonio Bovio (um 1560–1622), italienischer Karmeliter unb Bischof von Molfetta
 Ricardo Souza Bóvio (* 1982), brasilianischer Fußballspieler